est une expression anglaise que l'on peut traduire par « le vent du changement ».
 Wind of Change est un discours donné par Harold Macmillan en 1960, présageant la décolonisation.
 Wind of Change est un album de Peter Frampton sorti en 1972.
 Wind of Change est une chanson de Scorpions sortie en 1990.

On trouve également cette expression au pluriel : .
 Winds of Change est un album d'Eric Burdon et the Animals sorti en 1967.
 Winds of Change est un album de Jefferson Starship sorti en 1982.
 The Winds of Change est le titre original du recueil de nouvelles Les Vents du changement d'Isaac Asimov.